Luiheid,  zie Hoofdzonde
Luiden of lieden, zie Jullie
Kabouter Lui, een personage uit Kabouter Plop; zie aldaar
Luien: door middel van een luiwerk in een molen zakken op te hijsen of neer te halen.